Konge i Danmark: Erik Ejegod 1095-1103

Se også 1102 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
02
Artikler om enkelte år